Clap your hands and stamp your feet (Unit Gloria en Bonnie St. Clair), een album uit 1974 
 Clap your hands and stamp your feet (single), een single uit 1972 van de Nederlandse zangeres Bonnie St. Claire en de popgroep Unit Gloria 
 Clap your hands and stamp your feet (verzamelalbum), een verzamelalbum uit 2009 met enkel Nederlandse glamrockbands uit de jaren zeventig